Хокеј на трави уведен је на Летњим олимпијским играма у мушкој конкуренцији на играма у Лондону 1908., са шест тимова, укључујући и четири из Уједињеног Краљевства Велике Британије и Ирске.

На следећим Играма 1912 није га било у програму. Године 1920. је поново враћен, али су учествовале само четири репрезентације.

Зог недостатка међународних хокејашких структура хокеј је уклоњен са Олимпијских игара у Паризу 1924.. То је „натерало“ хокејашке савезе европскиских земаља, да исте године у Париз оснују Међународну федерацију хокеја на трави (ФИХ . Хокеју на трави је постао стални учесник од наредних Олимпијских игара 1928. у Амстердаму. Године 1927. основана је и Међународно удружење за женски хокеј.

За дужи временски период азијске земље Индија и Пакистан доминиралле су на Олимпијским играма у мушкој конкуренцији освајајући златне медаље од 1928. до 1968. Треба имати на уму да је до 1948. у састав Индије укључен и Пакистан, који је добио своју пуну независност 1947.

Од 1968, златне медаље освајају репрезентације из цеког света, а увођењем вештачке подвоге терена 1976. вероватно је допринело пад земаља које су биле доминантне на трави које нису успели да се прилагоде на то.

Хокеј на трави за жене уведен је први пут на Летње олимпијске игре 1980. у Москви. Олимпијски хокеј се први пут играо на вештачкој подлози на Олимпијским играма у Монтреалу 1976.

Освајачи медаља

Мушкарци

Биланс медаља за мушкарце

Жене

Биланс медаља за жене

Земље учеснице по олимпијским играма 
На досадашњих 10 олимпијских игара на којим се такмичило у хокеју на трави за жене учествовало је 20 репрезентација: из Европе 9, Африке 2, Америке 3 и Азије/Аустралије 6, од којих је 13 освајало медаље. Ниједна репрезентација није учествовала на свим досадашњим играма. Највише учешћа имају репрезентације Аустралије и Холандије са по 9 учешћа.

Жене

Извори 

Хокеј на трави на Летњим олимпијским играма